Glauber kan syfta på:

 Gláuber Leandro Honorato Berti, brasiliansk fotbollsspelare känd under smeknamnet Gláuber
 Roy J. Glauber (född 1925), amerikansk fysiker och nobelpristagare
 Johann Rudolph Glauber (1604–1670), tysk kemist
 Jan Glauber (1646–1726), nederländsk konstnär

Tyska efternamn